Паровоз DB Baureihe 10 — магистральный пассажирский паровоз, предназначенный для вождения поездов дальнего следования на Deutsche Bundesbahn. Паровоз выпускался с 1957 на заводах концерна Krupp и был последней и самой мощной моделью паровоза, разработанной для Deutsche Bundesbahn. За элегантный внешний вид паровозы этой серии получили прозвище «Чёрные лебеди» ().

Паровозы предназначались для замены паровозов серий BR 01 и BR 0110. Однако из-за несвоевременного исполнения заказа и осевой нагрузки свыше 22 тонн, мешавшей использованию паровозов на большинстве существовавших тогда участков, запуск этих паровозов в серию не состоялся. Было выпущено всего два паровоза:28 марта 1957 года 10 001 (заводской номер 3351/56, принят DB 6 марта 1958 года) с угольной основной и мазутной дополнительной топками, и 31 декабря 1957 года 10 002 (заводской номер 3351/56, принят DB 29 марта 1958 года), оснащённый только мазутной топкой. В 1960 году 10 001 был также оснащён основной мазутной топкой. 10 001 обошёлся в 754 тысячи марок, 10 002 - в 766 тысячи марок.

Оба построенных локомотива имели коническую дверцу дымовой коробки и дымоотбойники, что несколько уменьшало сопротивление воздуха на высоких скоростях. Оба паровоза получили тендер типа 2'2' T 40, способный перевозить до 9 тонн угля и 4,5 м³ мазута (10 001) или 12,5 м³ мазута (10 002).

Паровозы были допущены для эксплуатации только на определённых основных железнодорожных линиях, которые могли выдержать сравнительно высокую осевую нагрузку. Эксплуатировались паровозы в депо города Бебра (до 1962 года), а затем - в Касселе, где получили общее прозвище Sputnik. До 20 марта 1967 года оба паровоза наряду с паровозами серии 0110 использовались для вождения скорых поездов в/из Гиссена. В январе 1967 года после поломки золотникового штока 10 002 был выведен из эксплуатации. С 21 марта 1967 года по январь 1968 года 10 001 использовался со скорым поездом E 387/388 (E 687/688) на плече Кассель - Падерборн - Зост - Хамм - Мюнстер, а после получения специального разрешения в течение месяца - и на участке Мюнстер - Райне, рассчитанном на осевую нагрузку до 20 тонн. После поломки золотникового штока 5 января 1968 года на участке между Касселем и Вартбургом 10 001 был окончательно выведен из эксплуатации 21 июня 1968 года.

На момент списания 10 001 прошёл 1 067 987 километров, из 1794 дней службы он 484 дня был на техническом обслуживании или ремонте, а 1038 дней использовался для вождения поездов. Лишь 97 дней стоял на вокзале или в депо без задания - признак относительно высокой востребованности этой модели.

Паровоз с порядковым номером 001 сохранён в Немецком паровозном музее (, город Нойенмаркт, Верхняя Франкония). Он был отреставрирован до музейного, но не до рабочего состояния. Второй паровоз использовался около 10 лет как паровоз отопления на вокзале города Людвигсхафен-на-Рейне, а в 1972 году был порезан на металлолом в депо города Оффенбург.

В 1975 году в рамках серии "Почта Германии для молодёжи" была издана почтовая марка с изображением паровоза этой серии.

Источники

См. также 
 Список сохранившихся паровозов Германии

Ссылки 
 BR 10 001 на сайте Немецкого паровозного музея 

DB 10
DB 10
DB 10
DB 10
DB 10